Вариз () — коммуна во французском департаменте Мозель.
 Вариз () — коммуна во французском департаменте Эр и Луар.